«Work That Body» () — песня американской певицы Дайаны Росс, записанная для её одиннадцатого студийного альбома Why Do Fools Fall in Love 1981 года. Авторами песни стали сама Росс (первая её написанная песня), Пол Джабара и . Песня была написана во время популярности занятий аэробикой.

Она была выпущена третьим синглом с альбома в 1982 году с песней «Two Can Make It» на оборотной стороне (слова и музыка  и ). Сразу же после выхода поднялась на 14-ю строчку танцевального хит-парада журнала Billboard (вместе с «Mirror Mirror»), хотя в Billboard Hot 100 она достигла только 44-й строчки, в Hot Black Singles — 34-й. В Великобритании же песня стала большим хитом, поднявшись до 7-го места.

Отзывы критиков 
Рецензент журнала Record Mirror Сьюни заявила, что это полезный, энергичный продукт, идеально подходящий для тренировок в стиле Джейн Фонды. В Rolling Stone назвали песню «захватывающим произведением художественной танцевальной музыки», а в Billboard похвалили «один из самых крутых вокалов в карьере [Росс]» и предположили, что «слушатели, вероятно, будут прожигать дыру в полу ногами».

Варианты издания

Участники записи 
 Дайана Росс — вокал, бэк-вокал
  — акустическое пианино, аранжировка
 Джефф Миронов — электрогитара
  — бас-гитара
  — барабаны
  — перкуссия
 Маргарет Дорн — бэк-вокал
 Лита Гэллоуэй — бэк-вокал
 Милли Уайтсайд — бэк-вокал

Хит-парады

Кавер-версии 
 Ру Пол записал кавер-версию песни для своего альбома  в 1996 году.

Примечания

Ссылки 

Песни 1981 года
Песни Дайаны Росс
Песни, написанные Полом Джабарой
Синглы RCA Records
Синглы Capitol Records